O Tannadice Park, mais conhecido como Tannadice, é um estádio de futebol localizado na Tannadice Street, na cidade escocesa de Dundee. O estádio é a casa do Dundee United e tem capacidade para 14,209.

Estádios de futebol da Escócia